Rémi Gomis (Versailles, 14 de fevereiro de 1984) é um futebolista profissional senegalês que atua como meia.

Carreira 
Rémi Gomis representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Naturais de Versalhes
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Stade Lavallois Mayenne Football Club
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Football Club de Nantes
Futebolistas do FC Wil
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012